Pasculli puede referirse a:
 Antonio Pasculli (1842 - 1924), un oboísta y compositor italiano.
 Pedro (Pablo) Pasculli (* 1960), un futbolista.